Cappella Bardi della Basilica di Santa Croce a Firenze
 Cappella Bardi della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze
 Cappella Bardi di Vernio della Basilica di Santa Croce a Firenze